Albert Schöpflin ist der Name folgender Personen:

* Albert Schöpflin (General) (1853–1934), deutscher General der Infanterie
 Albert Schöpflin, eigentlicher Name von Scopin (* 1943), deutscher Künstler